

Anno 
 1857 – (MDCCCLVII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1857 a.C.

Matematica 
 1857 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1857 Parchomenko – asteroide della fascia principale del sistema solare